The Silent Enigma е втори студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Peaceville Records. Албумът отразява повратна точка в кариерата на групата, която прогресира от дуум метъл до рок звук.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара
 Винсънт Кавана – вокали и китара
 Джон Дъглас – барабани
 Дънкан Патерсън – бас

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 1995 година
Албуми на Анатема